Націона́льний гімн Ме́ксики (), також відомий як «Мексиканці, на поклик війни» () — державний гімн Мексиканських Сполучених Штатів. Гімн почали використовувати в 1854, хоча до 1943 року він не був офіційно затверджений. Слова національного гімну в 1853 році написав мексиканський поет Франсіско Гонсалес Боканегра. Пізніше в 1854 році він попросив іспанського композитора Хайме Нуно створити музику на слова гімну.

Офіційна версія національного гімну 

  CORO

  Mexicanos, al grito de guerra
  El acero aprestad y el bridón,
  y retiemble en sus centros la tierra
  Al sonoro rugir del cañón.

  I

  Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva
  De la paz el arcángel divino,
  Que en el cielo tu eterno destino
  Por el dedo de Dios se escribió.

  Más si osare un extraño enemigo
  Profanar con su planta tu suelo,
  Piensa ¡oh patria querida! que el cielo
  Un soldado en cada hijo te dio.

  CORO

  II

  ¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
  De la patria manchar los blasones!
  ¡Guerra, guerra! Los patrios pendones
  En las olas de sangre empapad.

  ¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle
  Los cañones horrísonos truenen,
  Y los ecos sonoros resuenen
  Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

  CORO

  III

  Antes, patria, que inermes tus hijos
  Bajo el yugo su cuello dobleguen,
  Tus campiñas con sangre se rieguen,
  Sobre sangre se estampe su pie.

  Y tus templos, palacios y torres
  Se derrumben con hórrido estruendo,
  Y sus ruinas existan diciendo:
  De mil héroes la patria aquí fue.

  CORO

  IV

  ¡Patria! ¡patria! Tus hijos te juran
  Exhalar en tus aras su aliento,
  Si el clarín con su bélico acento
  Los convoca a lidiar con valor.

  ¡Para tí las guirnaldas de oliva!
  ¡Un recuerdo para ellos de gloria!
  ¡Un laurel para ti de victoria!
  ¡Un sepulcro para ellos de honor!

  CORO

  Mexicanos, al grito de guerra
  El acero aprestad y el bridón,
  Y retiemble en sus centros la tierra
 '' Al sonoro rugir del cañón.

Див. також 
 Герб Мексики
 Прапор Мексики

Посилання 
 Історія Національного гімну Мексики 

Національні символи Мексики
Мексика
Мексика
Музика Мексики